Sezonul 1972-1973 al Diviziei A a fost cea de-a 55-a ediție a Campionatului de Fotbal al României, și a 35-a de la introducerea sistemului divizionar. A început pe 20 august 1972 și s-a terminat pe 24 iunie 1973. Dinamo București a devenit campioană pentru a șaptea oară în istoria sa, egalându-le pe Chinezul Timișoara și Steaua București la numărul de titluri acumulate. Nicio echipă nu a retrogradat întrucât numărul participantelor în prima divizie s-a mărit la 18 începând cu sezonul următor.

Echipe

Clasament

Lider

Rezultate

Golgheteri 
Florea Dumitrache - Dinamo București - 15
Anghel Iordănescu - Steaua București - 8
Nicolae Dobrin - Argeș Pitești - 5

Sezoane Campionatul de Fotbal al României
1972 în România
1973 în România